Gawriljuk ist der Familienname folgender Personen:

 Nadeschda Awksentjewna Gawriljuk (* 1951), sowjetisch-ukrainische Althistorikerin
 Nina Wassiljewna Gawriljuk (* 1965), russische Skilangläuferin